Plaats in Indonesië
 Talang Panjang (Bang Haji), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Talang Panjang (Ilir Talo), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu